Lümatu ist der Name folgender Orte in Estland:

 Lümatu (Lüganuse) in der Landgemeinde Lüganuse, Kreis Ida-Viru
 Lümatu (Urvaste) in der Landgemeinde Urvaste, Kreis Võru